Антониацци () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1872—1925) — итальянский астроном.
  (род. 1956) — итальянский футболист.
  (1825—1897) — итальянский скрипичный мастер.
  (род. 1948) — итальянский католический архиепископ.
  (род. 1965) — британская государственный деятель.
  (1502—1565) — итальянский католическая святая.
  (род. 1972) — итальянский режиссёр, сценарист и оператор.
  (1853—1912) — итальянский скрипичный мастер.
  (1930—2005) — итальянский политик и профсоюзный деятель.
  (1862—1925) — итальянский скрипичный мастер.
 Антониацци, Антониа (род. 1971) — британский политик.